Addio Miss Marple – Romanzo di Agatha Christie
Addio Miss Marple – Episodio della serie televisiva Miss Marple del 1984
Addio Miss Marple – Episodio della serie televisiva Miss Marple del 2004